A León (spanyol szó, jelentése: oroszlán) a következőket jelentheti:

Helyek:
 Leóni Királyság, középkori királyság az Ibériai-félszigeten
 León, tartomány Spanyolország Kasztília és León autonóm közösségében
 León, város, az azonos nevű spanyol tartomány székhelye
 León, község Mexikó Guanajuato államában
 León, nagyváros Mexikó Guanajuato államában, az azonos nevű község központja, teljes nevén León de los Aldama
 León megye, Nicaragua egyik megyéje
 León, város Nicaraguában, León megye székhelye

Személyek:
 I. León, bizánci császár (uralkodás: 457–474)
 II. León, bizánci császár (uralkodás: 474)
 III. León, bizánci császár (uralkodás: 717–741)
 IV. León, bizánci császár (uralkodás: 775–780)
 V. León, bizánci császár (uralkodás: 813–820)
 VI. León, bizánci császár (uralkodás: 870–912)
 Leon Robinson (1962–), amerikai színész és énekes 

Egyéb:
 León, mexikói sör
 Club León, mexikói labdarúgócsapat
 Léon, a profi (1994), Luc Besson filmje
 Leon, a Leó férfinév változata